Кирково — топоним.

Болгария
 Кирково — село в Кырджалийской области.
 Кирково — община в Кырджалийской области.

Россия
 Кирково — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.